Флаг Воло́вского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 августа 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1538.

Описание 
«Флаг Воловского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх полос: красной в 2/3 ширины полотнища, и синей, зелёной и синей каждая в 1/9 ширины полотнища.; в центре полотнища воспроизведены фигуры герба: жёлтый сноп, поверх которого пониженные белый серп с рукоятью влево поверх такого же меча остриём вверх, сложенные крестообразно».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов отражает исторические, природные и экономические особенности района. Воловская земля имеет богатую историю. Центр района село Волово возникло во второй половине XVII века, но ещё до его появления воловская земля была важным рубежом русского государства. Красный цвет и меч символизируют храбрость и мужество местных жителей — в средние века по территории района проходила оборонительная засечная черта, а в годы Великой Отечественной войны в Воловском районе шли ожесточённые бои.

Жёлтый сноп указывает на развитое в районе сельское хозяйство, а пятнадцать колосьев указывает на количество сельсоветов, из которых состоит район. Серп усиливает символику снопа, а также подчёркивает трудолюбие местных жителей.

Нижняя часть полотнища флага, состоящая из двух синих полос, разделённых зелёной показывает реки Кшень и Олым, протекающие по границам района.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует прочность, великодушие, богатство, урожай.

Белый цвет (серебро) в геральдике символизирует чистоту, благородство, мир.

Зелёный цвет — природу, надежду, здоровье.

Синий цвет — честь, искренность, славу.

Красный цвет — жизненную энергию, красоту, силу

Примечания 

Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением серпа